Vallen steht für:
 Vallen, Småort in der Gemeinde Kalix in der Provinz Norrbottens län, Schweden
 Vallen, Socken in der Gemeinde Örnsköldsvik in der Provinz Västernorrlands län, Schweden
 Junselevallen, Småort in der Gemeinde Sollefteå in der Provinz Västernorrlands län, Schweden

Siehe auch:
 Wallen